Peter Green (1924) brit történész
 Peter Green (1946–2020) angol bluesgitáros, énekes-dalszerző, a Fleetwood Mac együttes társalapítója
 Peter Green (1978) ausztrál labdarúgó-játékvezető